Алексин може да се отнася за:
 Алексин (вещество) – защитно вещество в кръвта
 Алексин – град в Русия, Тулска област
 „Алексин“ – малък противолодъчен кораб по проекта 1331М на ГДР

Хора 
 Алексин – древногръцки философ от IV век пр.н.е.
 Александър Алексин (1911-2008) – съветски геолог, лауреат на Сталинска премия
 Анатолий Алексин (р. фамилия Гоберман; 1924-2017) – съветски, руски, израелски писател
 Андрей Алексин (р. 1968) – руски музикант, лидер на групата „Алексин“